Километро 8 има више значења:

 Километро 8 (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 8 (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Километро 8, Лас Каролинас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику